SLQ est un sigle pouvant désigner :
 Chemin de fer Saint-Laurent & Atlantique Québec, une ligne de chemin de fer canado-américaine ;
 Société linnéenne du Québec, une société savante québécoise ;
 State Library of Queensland, une bibliothèque australienne.